Тёрмянен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1970) — финский хоккеист.
 Тёрмянен, Йоуко (1954—2015) — финский спортсмен.